Crozat ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Crozat der Ältere, französischer Magistrat ("capitoul"), Stammvater einer Linie von Finanzmännern 
 Antoine Crozat, marquis du Châtel (1655–1738), französischer Steuereinnehmer, Finanzmann, Kaufmann, Gründer der Kolonie Louisiana, Sohn des Vorgenannten  
 Georg Bernhard Crozat französischer Entwickler kieferorthopädischer Geräte
 Pierre Crozat (* 1661 oder 1665), französischer Finanzmann und Kunstsammler, Bruder des Vorgenannten
 Louis-François Crozat (* 1691), marquis du Châtel, Sohn von Antoine Crozat, marquis du Châtel 
 Joseph-Antoine Crozat (* 1696), marquis de Thugny, Bruder des Vorgenannten 
 Louis-Antoine Crozat (* 1700), baron de Thiers, Bruder des Vorgenannten